Broken Arrow ( für Gebrochener Pfeil) steht für:

Militär und Film
 Broken Arrow (Codewort) US-Militär-Code für Un- oder Zwischenfälle, in die Nuklearwaffen involviert sind, wie z. B. der Verlust einer Nuklearwaffe bei einem Flugzeugabsturz
 Operation: Broken Arrow, US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahre 1996 (der Titel ist auf die militärische Bedeutung bezogen, siehe oben)
 Broken Arrows (2007), ein Filmdrama aus dem Jahr 2007
 Broken Arrow (Serie), US-amerikanische Westernserie, die von 1956 bis 1968 lief
 Broken Arrow, deutscher Titel: Der gebrochene Pfeil, einer der ersten indianerfreundlichen US-amerikanischen Western aus dem Jahr 1950 von Regisseur Delmer Daves

anderes
 Broken Arrow (Album), 1996er Album von Neil Young und Crazy Horse
 Broken Arrow (Song) von  Neil Young
 Vierteljahresschrift der Neil Young Appreciation Society, des weltweit von Wales aus operierenden Neil-Young-Fanclubs
 Broken Arrow (Oklahoma), Stadt in den USA